

Sigle 
 United States Merchant Marine – Marina mercantile degli Stati Uniti d'America
 Ufficio Storico della Marina Militare

Codici 
 USMM – Codice aeroportuale ICAO dell'aeroporto di Nadym (Russia)